Подса́чек (также подсак) — специализированный сачок, используемый рыболовами-любителями. Представляет собой вспомогательную снасть на рыбалке. Состоит из рукояти длиной не менее одного метра и обруча разной формы, диаметром около 50 сантиметров с натянутой на него мелкоячеистой сеткой, провисающей с одной стороны, образуя «мешок». Рукояти часто делают телемкописескими или состпвными что позволяет оперативно увеличить их длину до четырех метров. Но конце рукояти устанавливается головка с резьбой 3/8 дюйма, что позволяет крепить к рукояти как обруч с мешком так и другое снаряжение, например небольшую косу или серп из нержавеющей стали для выращивания подводных растений.

Используется при вываживании крупной рыбы. В момент вытаскивания рыбы из воды, пойманной на удочку или спиннинг, чтобы избежать обрыва лески или схода рыбы с крючка, подсачек опускают в воду и подводят под рыбу, таким образом, рыба оказывается в сетке подсачека.

Литература 
 Рыболовный словарь Прикамья / Бакланов М. А. [и др. ; науч. ред.: И. А. Подюков]. — СПб.: Издательство «Маматов», 2013. — 216 с.
 Особенности ловли рыб семейства окуневых / Филипьечев А. — М.: Научная книга / T8RUGRAM, 2017. — 128 c.
 Левадный В. Энциклопедия рыболова — М. Аделант, 2008—384 с
 Подсачек // Валерий Кириллов. Малая рыбацкая энциклопедия. Тверь: МП «Кн. клуб», 1991. ISBN 5-85754-022-4 — 213 с.

Ссылки 

Рыболовные принадлежности